Райхенталь () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Урфар.  Население составляет 1434 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 19 км². Официальный код  —  41 620.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Якш (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии